Soběsuky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Soběsuky, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Soběsuky, Ortsteil von Chbany, Okres Chomutov
 Soběsuky, Ortsteil von Neurazy, Okres Plzeň-jih
 Soběsuky (Plumlov), Ortsteil von Plumlov, Okres Prostějov